Корнинг има више значења:
 Корнинг (Њујорк)
 Корнинг (Ајова)
 Корнинг (Калифорнија)
 Корнинг (Арканзас)
 Корнинг (Канзас)
 Корнинг (Мисури)
 Корнинг (Охајо)